Sant'Ambrogio kan syfta på:

 Sant'Ambrogio (340–397), en kyrkofader och kyrkolärare, se Ambrosius av Milano

Geografi

Italien 

 Sant'Ambrogio (ort i Italien, Sicilien), Palermo, 
 Sant'Ambrogio sul Garigliano, kommun, Lazio, Provincia di Frosinone, 
 Sant'Ambrogio di Valpolicella, kommun, Veneto, Provincia di Verona, 
 Sant'Ambrogio di Torino (kommunhuvudort), Piemonte, Provincia di Torino, 
 Sant'Ambrogio (ort i Italien, Veneto), Provincia di Padova, 
 Sant'Ambrogio (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Modena, 

Robotskapade Italienförgreningar